Ramsamy est le nom de plusieurs personnalités originaires des Mascareignes :
Jean-Régis Ramsamy (1966), journaliste français également historien.
Mario Ramsamy (1956), chanteur mauricien naturalisé français.
Samantha Ramsamy, journaliste française.

Patronyme réunionnais